Ratusz Staromiejski w Toruniu
 Ratusz Nowomiejski w Toruniu